Сен-Поршер () — кантон во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент кантона — Шаранта Приморская. Входит в состав округа Сент. Население кантона на 2006 год составляло 12 930 человек.

Код INSEE кантона 1732. Всего в кантон Сен-Поршер входят 15 коммун, из них главной коммуной является Сен-Поршер.

Коммуны кантона 

 Бёрле — население 937 чел.
 Кразан — население 432 чел.
 Же (Шаранта Приморская) — население 626 чел.
 Ла-Валле — население 670 чел.
 Лез-Эссар — население 555 чел.
 Плассе — население 631 чел.
 Пон-л’Аббе-д’Арну — население 1831 чел.
 Пор-д’Анво — население 961 чел.
 Ромгу — население 600 чел.
 Сент-Жем — население 1191 чел.
 Сент-Радегонд — население 436 чел.
 Сен-Поршер — население 1543 чел.
 Сен-Сюльпис-д’Арну — население 595 чел.
 Сулиньон — население 670 чел.
 Тризе — население 1252 чел.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Национальный институт статистики 

Кантоны департамента Приморская Шаранта